Józef Kuczyński (1871-1931) – minister w II RP
 Józef Kuczyński (1877-1952) – fotograf
 Józef Kuczyński (1904-1982) – duchowny katolicki
 Józef Kuczyński (1913-1977) – doc. SGGW
 Józef Kuczyński (1931-2005) – senator w latach 1993-2001